Regeringen Hans Enoksen kan henvise til:
 Regeringen Hans Enoksen I – Grønlands regering 2002-2003
 Regeringen Hans Enoksen II – Grønlands regering januar – september 2003
 Regeringen Hans Enoksen III – Grønlands regering 2003-2005
 Regeringen Hans Enoksen IV – Grønlands regering 2005-2007
 Regeringen Hans Enoksen V – Grønlands regering 2007-2009